Termenul „Neamțu” se poate referi la:
 Neamțu, nume de persoană 
 Vârful Neamțu, vârf în Munții Gârbova

Vezi și 
 Neamț (dezambiguizare)